Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 235 dans le monde.

 Route fédérale 235 en Allemagne
 RS-235 au Brésil
 Route 235 au Québec, Canada
 Route 235 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route 235 dans l’état du Vermont, États-Unis
 , plusieurs routes aux États-Unis
 Route régionale 235 en Slovénie
  dans certains pays